Misan-myeon kan syfta på:

Geografi

Sydkorea 

 Misan-myeon, Boryeong, socken i Boryeong, Södra Chungcheong, 
 Misan-myeon, Yeoncheon-gun, socken i Yeoncheon-gun, Gyeonggi,